

Architettura 
 Barriera architettonica – ostacolo o impedimento alla deambulazione o al passaggio di sedie a rotelle per disabili
 Barriera Cavour – architettura di Cesena

Cultura 
 Barriera – film del 1966 diretto da Jerzy Skolimowski
 Barriera – costruzione immaginaria che compare nei romanzi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco

Geografia 
 Barriera – frazione di Mignanego (GE)
 Barriera di Milano – quartiere di Torino
 Barriera di separazione israeliana – sistema di barriere fisiche costruito da Israele in Cisgiordania

Ingegneria e trasporti 
 Barriera di sicurezza
 Barriera ferroviaria – barre di sicurezza del passaggio a livello
 Barriera antirumore – opera avente lo scopo di ridurre l'inquinamento acustico
 Barriera d'aria – dispositivo elettrico in grado di evitare ingressi indesiderati di aria e/o altri dall'esterno all'interno dei locali

Fisica 
 Barriera di potenziale – concetto della meccanica quantistica
 Barriera di Coulomb

Biologia 
 Barriera corallina – formazione tipica dei mari e oceani tropicali

Altro 
 Barriera linguistica – ostacolo che si verifica nella comunicazione quando vengono utilizzati linguaggi differenti